Takács Gyula
 Takács Gyula (1914–1974) világbajnoki bronzérmes kézilabdázó
 Takács Gyula (1918–2003) építész, az Iparterv igazgatója
 Takács Gyula (1929–2020) politikus, 1966-tól 1990-ig a Baranya Megyei Tanács általános elnökhelyettese, Pécs díszpolgára
 Takács Gyula (1945–) színművész
 Takács Gyula (1949) kerékpárversenyző, edző
 Takács Gyula (1970) tornász

Takáts Gyula
 Takáts Gyula (1911–2008) Kossuth-díjas magyar költő, író, műfordító, kritikus, tanár

Jegyzetek